Russisches Roulette oder Russisch Roulette steht für:

 Russisch Roulette, Glücksspiel
 Russisch Roulette (2012), deutscher mehrteiliger Fernsehfilm von Joseph Vilsmaier
 Wilsberg: Russisches Roulette, deutscher Fernsehfilm von Martin Enlen (2015)
 Tatort: Russisches Roulette, Schweizer Fernsehfilm von Walter Weber (1998)

Siehe auch:
 Russisch-Roulette-Klausel, Regelung in einem Gesellschaftsvertrag
 Russian Roulette (Album), Album von Accept (1986)
 Russian Roulette, Lied von Rihanna (2009)